L'Héritage de Danalieth est le neuvième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
L'histoire se passe sur Enkidiev. Atlance, fils du nouveau roi d'Émeraude, Onyx, a été enlevé. Il lui est rendu par une force dont il ignore la provenance. Il s'agira en fait de Jahonne, une vieille amie de Wellan et la mère de Sage.

Alertés par les elfes, les Chevaliers se rendent immédiatement dans leur royaume pour découvrir d'étranges scarabées qui ne réagissent pas comme ceux auxquels sont habitués les Chevaliers. L'Écuyer Liam s'aperçoit finalement qu'ils vont sous terre.

Par la suite, Wellan, le chef des Chevaliers d'Émeraude, obtient une nouvelle arme ayant le pouvoir de neutraliser un dieu. Cette arme a été créée par Danalieth, un ancien immortel qui ne voulait pas que les dieux puissent un jour détruire l'humanité sans rencontrer de résistance. Danalieth a créé trois armes : les bracelets de foudre, les spirales enflammées et la griffe de toute puissance.

Après la mort de son mari, Kardey, Ariane retourne dans son pays natal. Alors qu'elle s'attendait à aller voir le corps de son mari, elle s'aperçoit que le roi Tilly a réussi à réanimer son mari en le changeant en fée. Elle découvre aussi que chez les Fées, ce sont les hommes qui portent les enfants et que Kardey porte leur premier enfant.

Hadrian d'Argent, l'ancien chef de l'ordre, normalement mort depuis 500 ans, ressuscite subitement à cause d'un enchantement de Danalieth.

Cherchant la troisième arme de Danalieth, Onyx et Wellan voyagent jusqu'au royaume de Turquoise où se cache l'immortel avec sa fille Dinath. L'immortel leur dévoile que la troisième arme a déjà été donnée à un autre mortel.

Cherchant à venger l'enlèvement de son fils, Onyx se rend à l'antre d'Akuretari. Il ne parvient pas à tuer le dieu déchu, ni à libérer Abnar, emprisonné par Akuretari. Il déplace donc l'immortel sous le château d'Émeraude.

À la fin de ce roman, le Château d'Émeraude s'apprête à fêter les mariages de Santo et Yanné et de Hawke et Élizabelle. Malheureusement, un dragon ailé vient enlever Sage. Amecareth voulait le donner en sacrifice à son Dieu, mais il découvre que Sage a du sang insecte. Au lieu de le tuer, il lui fait donc avaler de son propre sang. Au Château d'Émeraude, Kira se réveille en sursaut en voyant que le lien qu'elle avait avec Sage est rompu. Elle en conclut qu'il est mort.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2006
2006 en fantasy